Bitsingen (Frans: Bassenge) is een plaats en gemeente in de provincie Luik, Wallonië, België. De gemeente telt bijna 9.000 inwoners. Tot 1963 maakte Bitsingen deel uit van de Vlaamse provincie Limburg, maar het werd na de vaststelling van de taalgrens overgeheveld naar de provincie Luik in Wallonië. In tegengestelde richting werd Voeren overgeheveld.

Kernen 
De fusiegemeente telt naast Bitsingen zelf nog vijf deelgemeenten. Opmerkelijk is dat een van de kleinste kernen zijn naam gegeven heeft aan de fusiegemeente, waarschijnlijk door de centrale ligging binnen de gemeente.

Deelgemeenten

Bezienswaardigheden 
De Sint-Pieterskerk
Pastorie, voormalige hoeve, uit de 17e eeuw
Hoeve aan de Rue Gardiet, van 1734, waarvan een schuurgevel teruggaat tot de 15e eeuw.
Huizen aan de Rue Neuve (18e eeuw), aan de Rue Vinâve (18e eeuw) en tegenover de kerkhofgang (17e eeuw)
Le petit Lourdes, is een processiepark met Lourdesgrot

Zie ook
 Lijst van beschermd erfgoed in Bitsingen

Natuur en landschap 
Bitsingen ligt in het dal van de Jeker. Hierdoor loopt een spoorlijn van Tongeren naar Luik. Enkele hellingbossen begeleiden de overgang naar de plateaus van droog-Haspengouw. In de gemeente zijn er enkele kalksteengroeven, waaronder de Groeve Marnebel en de Groeve Romontbos.

Demografische evolutie

Demografische evolutie voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Burgemeesters 
 2006-2018 Josly Piette
 2019-heden Valérie Hiance

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Nabijgelegen kernen 
Wonck, Rukkelingen-aan-de-Jeker, Val, Houtain-Saint-Siméon

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)
 
Taalstrijd in België